Niemcy:
 Fils – rzeka, dopływ Neckaru

Osoby:
 Anton Fils – niemiecki kompozytor

Inne:
 fils – moneta

Zobacz też:
 Mittleres Fils-Lautertal
 Vils